Le quai d'Orsay, un quai de la Seine à Paris ;
 Le Quai d'Orsay, désignant le ministère français des Affaires étrangères, dont le siège se trouve quai d'Orsay ;
 Quai d'Orsay, une bande dessinée dont l'action se déroule au Ministère français des Affaires étrangères ;
 Quai d’Orsay, un film de Bertrand Tavernier, adapté de la bande dessinée homonyme.

Voir aussi 
 Orsay

Homonymie de titre